pianista – muzyk grający na fortepianie
 Pianista – książka autorstwa Władysława Szpilmana
 Pianista – film z 2002 w reżyserii Romana Polańskiego

Zobacz też 
 
 pianistka